Зятьков — русская и белорусская фамилия. Происхождение фамилии — от слова Зять.

 Зятьков, Иван Павлович (1926—2009) — советский и белорусский физик.
 Зятьков, Сергей Анатольевич (в монашестве Сергий; род. 1967) — архиерей Русской православной церкви, епископ Вяземский и Гагаринский.
 Зятьков, Николай Иванович (род. 1950) — журналист, главный редактор еженедельника «Аргументы и факты».